El secretario, hace referencia a:
El secretario, una telenovela colombiana.
El secretario una serie argentina.
El secretario, un juego de papel y lápiz